Shajapur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Shajapur (stad), de hoofdplaats van dit district